PDD steht als Abkürzung für:

 Partido dei Democratici, eine ehemalige Partei in San Marino
 PCIe DRAM Device, ein Peripherie-Gerät basierend auf dynamischem Speicher
 Pervasive Developmental Disorder, siehe Tiefgreifende Entwicklungsstörung
 Photodynamische Diagnostik, ein Verfahren zur Krebserkennung
 Physical device driver, eine Dateiendung von Druckertreibern unter Linux
 Platform Dependent Driver, nach dem MDD-/PDD-Model
 Post Dial Delay, ein Qualitätsbegriff aus der leitungsgebundenen Vermittlungstechnik
 Prescribed Daily Dose, in der Medizin die tatsächlich verschriebene Medikamentendosis
 Product Definition Data
 Professional Disc for Data, ein optisches Speichermedium
 Project Design Documents, ein Projektmanagement-Bestandteil
 Proventricular Dilatation Disease, ein bei Papageien auftretendes Krankheitsbild
 Pulsed Discharge Detector, gepulster Entladungsdetektor in der Gaschromatographie

PDD